В таблице представлен прогресс мировых рекордов в тройном прыжке среди мужчин.

Первый официальный мировой рекорд зарегистрирован ИААФ в 1912 году. Это был результат 15,52 м американца , показанный в 1911 году

Примечания

См. также 
 Хронология мировых рекордов в тройном прыжке (женщины)

Тройной прыжок м